S4, S.4 ou S04 est un code qui signifie :

Domaine militaire 
 HMS Grampus (S04), un sous-marin de la Royal Navy ;
 Thomas-Morse S.4, un avion militaire américain.

Histoire 
S4 : une des quatre écoles techniques créées par le PPF, alors en exil en Allemagne en 1944 chargées de former des militants du PPF en vue de leur parachutage en France.

Ecole S1 « Rose » (Renseignement), école S2 « Violette » (Sabotages), école S3 « Pensée » (Contre-espionnage) et école S4 « Pâquerette »,

Informatique et télécommunications 
 Qualcomm Snapdragon S4, un système sur une puce ;
 Samsung Galaxy S4, un smartphone sorti en 2013.

Photographie 
 Nikon Coolpix S4, un appareil photographique du fabricant japonais Nikon.

Sécurité 
 S4, une norme de chaussure de sécurité.

Sport 
 FC Schalke 04, un club omnisports allemand.

Sciences 
Anatomie
 S4, quatrième vertèbre sacrale dans la colonne vertébral.

Chimie
 Le conseil de prudence: Conserver à l’écart de tout local d’habitation, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Lésion traumatique des nerfs crâniens (S04), d’après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile
 Audi S4, un modèle du constructeur allemand Audi.

Aviation/Aéronautique
  ;
 Supermarine S.4, un hydravion de course britannique.

Autoroute
  Voie rapide autrichienne S4 reliant Mattersburg à Wiener Neustadt ;
  Autoroute géorgienne S4 reliant Tbilissi au Pont Rouge.

Métro
  Ligne S4 du métro de Nankin en Chine ;
  Satellite S4 une station du CDGVAL à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle.

Train
 
 Ligne S4 du S-Bahn d'Allemagne centrale ;
 Ligne S4 du S-Bahn de Hanovre ;
 Ligne S4 du S-Bahn de Munich ;
 Ligne S4 du S-Bahn de Nuremberg ;
 Ligne S4 du S-Bahn Rhin-Main ;
 Ligne S4 du S-Bahn Rhin-Neckar ;
 Ligne S4 du S-Bahn Rhin-Ruhr ;
 Ligne S4 du S-Bahn de Stuttgart.

 
 Ligne S4 du S-Bahn de Carinthie ;
 Ligne S4 du S-Bahn de Haute-Autriche ;
 Ligne S4 du S-Bahn de Salzbourg ;
 Ligne S4 du S-Bahn du Tyrol ;
 Ligne S4 du S-Bahn du Vorarlberg.

 
 Ligne S4 du RER bruxellois.

 
 Ligne S4 des Chemins de fer de la Généralité de Catalogne.

 
 Ligne S4 du Service ferroviaire suburbain de Milan.

 
 Ligne S4 du RER Bern ;
 Ligne S4 du RER Lucerne ;
 Ligne S4 du RER Saint-Gallois ;
 Ligne S4 du RER Vaud ;
 Ligne S4 du RER Zurichois.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres